Ремарка () — зауваження автора тексту (книги, рукопису, листа), що уточнює або доповнює будь-які деталі. Також позасюжетний елемент твору; композиційно-стилістичний прийом, що полягає у відступі автора від безпосереднього сюжетного оповідання.
 Ремарка — пояснення, якими драматург випереджає або супроводжує хід дії в п'єсі.
 Ремарка — словесне втілення безперервної дії сценарію.

Див. також 
 Еріх Марія Ремарк — німецький письменник.